Футбо́льный клуб «Ско́нто-2» () — латвийский футбольный клуб из города Рига, являлся фарм-клубом «Сконто».

История названий 
 1992—1993 гг.: «Сконто-2»;
 1994 год: «Интерсконто»;
 1995—1996 гг.: «Сконто/Металс»;
 1997—2001 гг.: «Сконто Металс/Ринар»;
 2002—2003 гг.: «Мультибанк»;
 с 2004 года: «Сконто-2».

Результаты выступлений

Главные тренеры 
  Андрей Карпов (2003 год)

  Михаил Конев (2005 год)

  Владимир Бешкарев (2009 год)
  Михаил Конев (2009 год, временно замещал Владимира Бешкарева)
  Виталий Астафьев (2012)
  Тамаз Пертия (с 16 августа по 22 декабря 2012 года)
  Михаил Михолап (с 22 декабря 2012 по 21 января 2013) — и. о.
  Владимир Бешкарев (с 21 января по 27 августа 2013 года)
  Андрей Калинин (с 27 августа 2013 года)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Сконто»
 Futbols pilsētā: Interskonto — Olimps

Футбольные клубы Латвии
Футбольные клубы Риги